Timothy Aaron Wang (; * 17. August 1991 in Houston, Texas als Wang Haoping) ist ein US-amerikanischer Tischtennisspieler taiwanischer Abstammung. Er nahm zweimal an den Olympischen Spielen teil, ist dreifacher nationaler Meister im Einzel (2010, 2012, 2013) und zählt mit zahlreichen weiteren Erfolgen auf nordamerikanischem Boden zu den besten Spielern seines Kontinents.

Werdegang 
Wangs Eltern stammen beide aus Taiwan. Er begann im Grundschulalter unter dem Einfluss seines Vaters mit dem Tischtennissport. Sechsmal vertrat er sein Land bei Weltmeisterschaften sowie einmal bei der Universiade. Beim Nordamerikacup holte er dreimal Silber, bei den Nordamerikanischen Meisterschaften sicherte er sich bisher viermal Silber und dreimal Gold. Zuletzt wurde er im Dezember 2018 in der ITTF-Weltrangliste geführt.

Turnierergebnisse

Weblinks                                                                                                                                                                            

 Timothy Wang in der Datenbank von sports-reference (englisch) (archiviert; abgerufen am 16. Dezember 2020)
 Timothy Wang in der Datenbank des Internationalen Olympischen Sportkomitees (englisch) (abgerufen am 16. Dezember 2020)
 Artikel auf teamusa.org (englisch) (abgerufen am 16. Dezember 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Vereinigte Staaten)
Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
Universiadeteilnehmer (Vereinigte Staaten)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Vereinigte Staaten)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
US-Amerikaner
Geboren 1991
Mann